Otus, un genre d'oiseaux de la famille des .
 Otus, une marque française de motos des années 1970.
 Otus, batteur finlandais.
 HMS Otus, un sous-marin de classe Odin de la Royal Navy.